Ятова (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ойя-де-Буньоль.

Население

Примечания

Ссылки 
 Instituto Valenciano de Estadística
 Centro Municipal de Formación de Personas Adultas de Yàtova

Муниципалитеты Валенсии